Robert Graham kan syfta på bland andra:

* Robert Graham (död 1437), en av Jakob I av Skottlands mördare
 Robert Graham (1786–1845), skotsk läkare och botaniker
 Robert Graham (1938–2008), amerikansk skulptör
 Robert Graham (född 1942), tysk fysiker